Indrajaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Indrajaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Indrajaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Kecamatan Indrajaya, distrikt, Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar